

Топонимы 
 Наве — район (фрегезия) в Португалии (округ Гуарда)
 Наве — коммуна в Италии (регион Ломбардия)

Фамилия 
 Наве, Дани — израильский политик.
 Наве, Яир (род. 1957) — генерал-майор Армии обороны Израиля.